Sidney, noto come Sid, è uno dei tre protagonisti della famosa serie di film d'animazione L'era glaciale. È un bradipo di terra che appare in tutti i film e in alcuni cortometraggi della saga, doppiato nella versione originale da John Leguizamo e da Claudio Bisio in lingua italiana. 

È apparso anche nel cortometraggio Surviving Sid, di cui è protagonista.

Il personaggio
Sid è un bradipo (di razza megalonyx) ed è il membro fondatore del branco inizialmente composto da lui stesso, Manfred e Diego. Abbandonato dalla sua stessa famiglia, Sid è ottuso, loquace, amichevole, spensierato, ingenuo, incline agli incidenti, paziente e divertente, con una natura premurosa. È inoltre l'unico membro del branco (se si esclude il furetto Buck) a saper accendere un fuoco.

Sid ha la particolarità di non capire assolutamente quando è il momento di parlare o agire, risultando inopportuno, petulante e assillante. Alle volte manca di buonsenso, come quando cerca di allevare prima tre uova da cui escono poi tre cuccioli di tirannosauro, credendo di essere la loro mamma. Tuttavia Sid è anche molto leale, pronto a tutto per aiutare gli amici, anche se maggiormente è lui ad essere aiutato, ma risulta sempre un membro fondamentale del branco. Ha una famiglia composta da padre, madre, fratello minore, zio e nonna. Questi compaiono nel quarto film per poco tempo, poiché vogliono lasciargli la nonna per poi scappare e abbandonarlo di nuovo, poiché creduto solo un combina guai. Alla fine del quarto film, però, dopo aver salvato Manny e aver sconfitto i pirati con l'aiuto di sua nonna e della balena Amorina, verrà considerato un eroe.

All'inizio del primo film viene abbandonato dalla sua famiglia e incontra Manfred per caso, mentre è inseguito dai due brontoteri Carl e Frank. Nel secondo è fondamentale a Diego nel superamento della sua paura dell'acqua. Nel terzo film troverà delle uova di dinosauro, ma verrà rapito dalla loro madre, che lo porterà nel mondo dei dinosauri; verrà poi salvato da Manny, Diego, Ellie, Crash e Eddie con l'aiuto di Buck. Nel quarto film rincontra la sua famiglia che nel primo capitolo lo aveva abbandonato ma verrà abbandonato di nuovo e lasciato solo con la nonna. Nel quinto film troverà la sua anima gemella, la deliziosa bradipa Brooke.

Aspetto
Sid è un bradipo dalla pelliccia verde chiaro tendente al beige, una cosa molto famosa di lui sono i suoi iconici e caratteristici denti da coniglio, i suoi occhi ai lati della testa, il collo lungo, braccia lunghe con artigli simili a dita, una coda piccola e spelacchiata ma sottile, capelli neri e sottili, una pancia più larga rispetto agli altri bradipi e un odore comicamente sgradevole.

Doppiatori
È doppiato da John Leguizamo nella versione originale e da Claudio Bisio in lingua italiana.

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Personaggi de L'era glaciale
Mammiferi immaginari